hordó, folyadék tárolására szolgáló tartály
 hordó, mértékegység
 Hordó, település Romániában, Beszterce-Naszód megyében